Hippolyte-Camille-Fortuné Guigues de Moreton, IX Marqués de Chabrillan  (Fontainebleau, 11 de septiembre de 1828 - París, 18 de febrero de 1900) fue un noble francés y padre de Aynard Guigues de Moreton, pretendiente al trono de Mónaco.

Biografía 

Fortunato Guigues de Moreton nació en Fontainebleau, Francia, el 11 de septiembre de 1828, siendo hijo de Charles-Fortuné Jules Guigues de Moreton, Conde de Chabrillan, y de Josefina de La Tour-du-Pin, esta última a su vez era hija de Renato de La Tour-du-Pin, VIII Marqués de La Charce, y de la princesa María Camila de Mónaco (hija del príncipe José de Mónaco y de María Teresa de Choiseul).

El 27 de febrero de 1826 contrajo matrimonio con la princesa Ana Francisca de Croÿ (hija de Alfredo, Duque de Croÿ y de la princesa Leonor de Salm-Salm). Fruto de este matrimonio nacieron dos hijos:
 Guillermo Guigues de Moreton (1867-1895). Soltero; sin descendencia.
 Aynard Guigues de Moreton (1869-1950), X Marqués de Chabrillan y pretendiente al trono de Mónaco. Contrajo matrimonio con Felicidad de Lévis-Mirepoix; con descendencia.
 Ana María Guigues de Moreton (1894-1983).
 Roberto Guigues de Moreton, Conde de Chabrillan (1896-1925).
 Isabel Guigues de Moreton (1897-1938).

Ancestros

Fuentes 
 The Peerage

Nobles de Francia del siglo XIX